Уолден

Фамилия 
 Уолден, Брайан (1932—2019) — британский журналист и политик Лейбористской партии.
 Уолден, Джон (1939—2002) — танзанийский военный офицер, генерал-майор.
 Уолден, Джордж (род. 1939) — британский журналист, дипломат и политик Консервативной партии.
 Уолден, Нарада Майкл (род. 1952) — американский музыкальный продюсер, ударник, певец и сочинитель песен.
 Уолден, Пол (род. 1964) — диджей, музыкальный продюсер, композитор.
 Уолден, Рики (род. 1982) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Уолден, Селия (род. 1976) — английская журналистка и телеведущая.
 Уолден, Эшли (род. 1981) — американская саночница.

Топонимы 
 Уолден — тауншип в округе Касс, Миннесота, США. 
 Уолден — тауншип в округе Поп, Миннесота, США.
 Замок Уолден — средневековый замок, расположенный в графстве Эссекс, Англия.

См. также 
 «Уолден, или Жизнь в лесу» — книга американского поэта и мыслителя Генри Дэвида Торо.
 Сафрон-Уолден — город в графстве Эссекс в Великобритании.